Minardi M197 — гоночный автомобиль Формулы-1, разработанный командой Minardi и построенный для участия в чемпионате  года.

История

Результаты гонок

Примечания 

Шасси Minardi Формулы-1